Orrklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrklobben, Ingå, Nyland, 
 Orrklobben, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Orrkobben
Ormklobben
Orsklobben

Robotskapade Finlandförgreningar